Канделяриевые — таксоны грибов отдела аскомицетов.

 Порядок Канделяриевые ()
 Семейство Канделяриевые ()